Alexandre (né Avdeï Diomidovitch Kalinine, en  en 1957) est l'actuel primat de l'Église vieille-orthodoxe russe, d'abord avec le titre d'Archevêque de Novozybkov, Moscou et de toute la Russie (à partir du ), puis avec celui de Patriarche de Moscou et de toute la Russie (depuis le ).

Voir aussi

Articles connexes 

 Église vieille-orthodoxe russe
 Liste des primats actuels des Églises orientales

Liens externes 

Religieux orthodoxe vieux-croyant
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe